Буревестник — название стадионов в России:
 «Буревестник» — стадион в Иванове.
 «Буревестник» — стадион в Самаре.
 «Буревестник» — стадион в Ижевске.
 
 «Буревестник» — одно из прежних названий стадиона имени Михаила Месхи в Тбилиси.